Termin -{S43}- ima više značenja.

 S-oznake, S43: U slučaju vatre koristiti ... (imenovati precizno tip aparata/opreme za gašenje požara. Ukoliko je gašenje vodom rizično dodati - Nikada ne koristiti vodu)
 -{USS S-43 (SS-154)}-, podmornica